Jordi steht für:
 Jordi (Vorname), katalanischer männlicher Vorname; zu Namensträgern siehe dort

Jordi ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Jordi (* 1961), Schweizer Maler
 Ernst Jordi (* 1945), Schweizer Eisenplastiker und Objektkünstler
 Francine Jordi (* 1977), Schweizer Sängerin und Komponistin (Jordi als Künstlername)
 Hansruedi Jordi (* 1945), Schweizer Jazzmusiker
 Marc Jordi (* 1967), Schweizer Architekt, Zeichner und Bildhauer
 Stefan Jordi (* 1971), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Colònia de Sant Jordi, Ort auf Mallorca
 Creu de Sant Jordi, katalanischer Kulturpreis
 Diada de Sant Jordi, Festtag in Katalonien
 Palau Sant Jordi, Sportstätte in Barcelona
 Sant Jordi de ses Salines, Ort auf Ibiza